Сайпан:

 Сайпан — второй по величине остров в архипелаге Марианские острова в Тихом океане.
 Сайпан — гражданский аэропорт, расположенный на острове Сайпан.